Namagula ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Namugala (Buganda) (18. Jahrhundert), ein Kabaka des Reiches Buganda
 Catherine Namugala (* 1966), sambische Politikerin (MMD)